Absorber (von lat. absorbere ‚aufsaugen‘) steht für:
 Gaswäscher, ein Apparat zur Durchführung chemischer oder physikalischer Absorption
 Solarabsorber, Bestandteil eines thermischen Sonnenkollektors, siehe Absorber (Solartechnik)
 akustische Absorber, Materialien oder Bauelemente zur Verbesserung der Raumakustik, siehe u. a. Schallabsorption, Breitbandabsorber oder Helmholtz-Resonator
 kohärenter Absorber, Vorrichtung, die elektromagnetische Wellen einer bestimmten Wellenlänge schluckt

Siehe auch:
 Absorberkühlschrank, mit einer Absorptionskältemaschine arbeitender Kühlschrank
 Absorption (Begriffsklärung)